Уо́тфорд () — город и район со статусом боро в графстве Хартфордшир, Англия.

География 

Город расположен в 28 км к северо-западу от центра Лондона в пределах автотрассы М25. В нём находится парк, входивший до его выкупа местным советом в 1909 году в состав усадьбы графов Эссексских, ныне общественный — , являющийся природным заказником местного значения. Западнее парка находится древний лес Уиппендел.

История 

Истории города посвящён краеведческий музей.

В Уотфорде расположены англиканские Церковь Святой Марии (не ранее XIII века) и Церковь Святого Иоанна (1871 год постройки, неоготика), католическая церковь Холируд (1889 год постройки, также неоготика).

В 1990 году здесь открылся торговый центр Харлекуин.

Транспорт 
В город ведёт одно из ответвлений линии Метрополитен лондонского метрополитена, идущее до одноимённой городу  станции.

Спорт 
Спортивную честь города защищают команды по разным игровым видам спорта, в том числе одноимённая ему футбольная команда, выступающая в втором по силе английском дивизионе — Чемпионшипе Английской футбольной лиги. Домашний стадион команды, как и регбийного клуба «Сарацины» — «Викаридж Роуд». Председателем правления футбольного клуба в период успеха футболистов был и его почетным пожизненным со-президентом является Элтон Джон.

Известные личности 
  Джордж Уолтер Тиррелл  (30 мая 1883 года, Уотфорд— 20 июля 1961, Бэрсден)- британский геолог, гляциолог и петролог XX века. Специалист по арктическим и антарктическим ландшафтам, первым описал ректические ледники Шпицбергена.
  Ви́нсент Пи́тер (Ви́нни) Джонс (англ. Vincent Peter "Vinnie" Jones; род. 5 января 1965, Уотфорд) — британский актёр, в прошлом — футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Города-побратимы 
Уотфорд является городом-побратимом следующих городов (в скобках указан год заключения договора о сотрудничестве):

  Майнц (), Германия (1956)
  Нантер (), Франция (1960)
  Великий Новгород, Россия (1984)
  Уилмингтон (), США (1985)
  Пезаро (), Италия (1988)
  Плимут (), Великобритания (1997)

См. также 
 Mohair

Примечания 

Города Хартфордшира
Районы Хартфордшира